I. Alfonz (693–757) asztúriai király
 I. Alfonz (1104–1134) aragóniai király
 I. Alfonz (1109–1185) portugál király
 I. Alfonz  (1396–1458) nápolyi király, V. Alfonz néven Aragónia királya is egyben
 I. Alfonz  (1476–1534), Ferrara, Modena és Reggio harmadik hercege